Dünnbach ist ein Gewässername:
 Dünnbach, rechter Zufluss des Flaumbachs bei Treis-Karden, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Dünnbach (Katzenbach), rechter Zufluss des Katzenbach-Abschnitts des rechten Hauptstrang-Oberlaufs des Katzenbachs (zum Neckar) vor Dettingen, Stadt Rottenburg am Neckar, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Dünnbach (Niedermattbach), linker Zufluss des Niedermattbachs (zur Ösch) bei Etziken, Bezirk Wasseramt, Kanton Solothurn

Siehe auch:
 Dünsbach